Cheerio steht für
 einen radiologischen Befund in der Computertomographie. Siehe Cheerio-Zeichen
 den deutschen Titel eines Pop-Songs. Siehe I Will Follow Him